Pleocomidae är en familj av skalbaggar. Pleocomidae ingår i överfamiljen Scarabaeoidea, ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pleocomidae 56 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Pleocomidae